Durante el año 2010, 70 países y territorios del mundo llevaron a cabo sus respectivos censos poblacionales, conforme a los principios y recomendaciones de las Naciones Unidas para este tipo de relevación estadística, con el objetivo de que dicha información sea tomada en forma simultánea y pueda ser comparable.

En Wikipedia en español puede encontrar información referida a los siguientes censos llevados a cabo en dicho año:
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 de la Argentina;
VII Censo de Población y VI de Vivienda de Ecuador
Censo de los Estados Unidos de 2010
Censo de Población y Vivienda 2010 de México.

Referencias